Kättinge kan syfta på:

 Kättinge, Norrköping – småort i Norrköpings kommun
 Kättinge, Börje – by i Börje socken